Żelazków (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Żelazków (powiat Kaliski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kaliski
 Żelazków (powiat Słupecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Słupecki